Bamboo ist der Name von:

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Bamboo (Florida), im Sumter County
 Bamboo (North Carolina), im Watauga County

auf Jamaika:
 Bamboo (Jamaika)

Sonstiges:
 Bamboo (Cocktail), Cocktail aus Sherry und Wermut
 Bamboo Engineering, britisches Auto-Rennteam
 Bamboo (Grafik), kommerzielle Hard- und Software von Wacom
 Bamboo (Software), ein kommerzieller Server für kontinuierliche Integration von Atlassian
 Rinspeed BamBoo, Konzeptfahrzeug von Rinspeed
 Bamboo (Einheit), ein altes ostindisches Volumenmaß 
 Bamboo (Porzellan), ein Biskuit-Porzellan
 Bamboo Branch, Fließgewässer im Person County, North Carolina
 Bamboo Creek, Fließgewässer im Gibson County, Tennessee
 Bamboo Island, Insel im Northumberland County, Virginia
 Bamboo Key, Insel im Monroe County, Florida
 Bamboo Chief Mine, Mine im Madison County, Montana
 Bamboo Quarry, Mine im Watauga County, North Carolina